Body and Soul steht für:

Musik:
 Body and Soul (Lied), Jazzstandard von John W. Green
 Body and Soul (Joe-Jackson-Album) (1984)
 Body and Soul (Coleman-Hawkins-Album) (1994)

Filme:
 Body and Soul, Originaltitel von Körper und Geist, US-amerikanischer Film von Sam Henry Kass (1998)
 Body and Soul, Originaltitel von Jagd nach Millionen, US-amerikanischer Film von Robert Rossen (1947)

Sonstiges:
 Body and Soul (Label), Jazzlabel